Estação San Francisco (Metro de Madrid) — estação do Metro de Madrid, Espanha
 Estação San Francisco (ATI) — estação do Trem Urbano de San Juan, Porto Rico

San Francisco